Терицану — румунське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Терицану Василь Дмитрович (1945—2022) — український письменник, публіцист, поет та журналіст, представник румунської громади на північній Буковині, почесний член Румунської академії, президент Румунського культурного центру «Eudoxiu Hurmuzachi».

Примітки